

Personnalités 

 David Meca (né en 1974), nageur espagnol ;
 José Manuel Meca (né en 1978), footballeur espagnol ;
 Pedro Meca (1935-2015), prêtre, fondateur d'œuvres sociales pour les sans-abri ;
 Stéphane Meca (né en 1968), matador français.

Lieux 

 Meča, village de la République serbe de Bosnie, en Bosnie-Herzégovine ;
 Meća, localité du Kosovo.

Institutions 
 Meca (Maison de l'économie créative et de la culture), centre culturel à Bordeaux, en France ;
 Dimanche Méca, émission de télévision.